

Geografia 
Sor – comune dell'Ariège (Francia)
Cambounet-sur-le-Sor – comune del Tarn (Francia)
 Ponte de Sôr – comune del distretto di Portalegre (Portogallo)

Sigle 
 Successive Over Relaxation – metodo numerico variante del metodo di Gauss-Seidel

Astronomia 
 4865 Sor – asteroide della fascia principale

Codici 
SOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Al Thaurah (Siria)
 SOR – codice identificativo del DVOR/DME e dell'NDB di Sorrento, radioassistenze per la navigazione aerea
sor – codice ISO 639-3 della lingua somrai
SOR – codice ISO 3166-2:UG del distretto di Soroti (Uganda)

Musica 
 Fernando Sor – chitarrista e compositore spagnolo